Kontaminace (lat.) má několik významů podle oblasti použití:

 znečištění, křížení, směšování
 epidemiologická kontaminace (epodemiologie contaminatio) – vniknutí choroboplodných zárodků do organismu
 frazeologická kontaminace – zkřížení formální nebo významové výstavby frazému
 jazyková kontaminace – odchylka od pravidelné větné vazby
 kontaminace (lingvistika) – jev, kdy se vzájemně ovlivňují nebo splynou dvě slova, slovní vazby nebo morfémy s podobným významem
 kontaminace potravin – znečištění měnící zdravotní nezávadnost potravin
 kontaminace půdy – změna přirozených vlastností půdy výskytem lidmi vyrobených chemikálií
 literární kontaminace – spojení několika literárních předloh v nové dílo
 meziplanetární kontaminace – vniknutí a přenos organismů do biosféry planety
 radioaktivní kontaminace – radioaktivní znečištění radionuklidy